Senza regole – singolo degli Articolo 31 del 1999, dall'album Xché sì!
Senza regole – singolo di Syria del 2005, dall'album Non è peccato